Amen bedeutet:
 Amen, eine aus dem Alten Testament ins Neue Testament übernommene Akklamationsformel in der Liturgie.
 Amen., Originaltitel des Films Der Stellvertreter (2002) aus dem Jahr 2002
 Amen (Film), ein südkoreanischer Film aus dem Jahr 2011
 Amen (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie (1986–1991)

Amen hat folgende Bedeutungen in der Musik:
 Amen (Band), eine 1994 gegründete Punkrock-Band aus Los Angeles.
 Amen (Album), 1998 veröffentlichtes Musikalbum der Hagener Band Extrabreit
 Amen Break, eines der am häufigsten genutzten Samples in der Geschichte des Hip-Hop und der elektronischen Musik.
 Amen (Francesco-Gabbani-Lied), Lied von Francesco Gabbani
 Amen (Liora-Lied), Lied von Liora
 Amen (Vincent-Bueno-Lied), Lied von Vincent Bueno
 Amen (Ana-Soklič-Lied), Lied von Ana Soklič

Amen ist der Familienname folgender Personen: 
 John Amen (1898–1960), amerikanischer Staatsanwalt
 Matthias Amen (* 1965), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
  Das Amen in der Kirche